Иванец () — город в Хорватии, в северо-западной части страны. Второй по величине город в Вараждинской жупании после Вараждина. Население — 5234 человека (2011).

Общие сведения 

Иванец расположен на северных склонах горного хребта Иваншчица, в историческом районе Хорватское Загорье. Стоит на горной речке Быстрице, впадающей в реку Бедню, приток Дравы.

Ближайшие города — Лепоглава (7 км к юго-западу), Вараждин (20 км к северо-востоку), Крапина (25 км к юго-западу). Через Иванец проходит шоссе Вараждин — Лепоглава, прочие дороги имеют местное значение.

История 

Город впервые упомянут в XIII веке как владение епископа Ивановаца, своё имя он получил в результате упрощения фамилии первого владельца.

В XIX веке здесь началась разработка угольного месторождения, что привело к резкому росту населения Иванеца и ближайших окрестностей.

Экономика 

В городе расположена крупнейшая хорватская обувная фабрика «Иванчица». Игравшая ранее главную роль в экономике города добыча угля в последние годы резко сократилась. Увеличивается значение сельского хозяйства и пищевой промышленности, в настоящее время растёт роль туризма, в частности, развиваются термальные курорты на горячих источниках у подножия Иваншчицы, а многочисленные пещеры этого горного хребта привлекают спелеологов.

Ссылки 

Города Хорватии
Населённые пункты Вараждинской жупании